Televisiekijker
Verrekijker
Telescoop
Kijker (beeld), een kunstvoorwerp ontworpen door Barbara Kletter in Amsterdam-Oost